Brocker ist der Familienname folgender Personen:

 Clemens Brocker (* 1961), deutscher Aktionskünstler
 Günter Brocker (1925–2015), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Lars Brocker (* 1967), deutscher Jurist
 Manfred Brocker (* 1959), deutscher Politikwissenschaftler
 Michael Brocker (* 1958), deutscher Fußballspieler
 Nathalie Brocker (* 1980), luxemburgische Schauspielerin
 Patricia Brocker (* 1966), deutsche Fußballspielerin
 Ulrich Brocker (* 1943), deutscher Verwaltungsjurist und Verbandsfunktionär

Siehe auch:
 Bröcker
 Broeker